Bouchot – supporto verticale usato per allevamenti di frutti di mare
 François Bouchot – pittore e incisore francese
Louis-Jules Bouchot architetto francese
 Vincent Bouchot – tenore e compositore francese